Coco Brown (Toledo, 16 de setembro de 1978) é uma ex-atriz pornográfica estadunidense de origem portorriquenha (1998-2003).

Premiações e indicações

2002: Venus Awards (nomeada)

Filmografia

Ligações externas 

 
 
 
 

Rappers afro-americanas
Atrizes pornográficas dos Estados Unidos
Atrizes pornográficas afro-americanas
Norte-americanos de ascendência porto-riquenha
Naturais de Toledo (Ohio)